La norme internationale ISO 259 établit un système de translittération (romanisation) de l'hébreu.

ISO 259 
Cette norme établie en 1984 permet la translittération de l'écriture hébraïque, y compris avec points diacritiques (hébreu biblique notamment).

b g d k p t
Le dagesh (point central) est toujours transcrit par un point suscrit : . L'apostrophe (geresh) « ‎ » en hébreu est celle placée après d'autres lettres pour écrire certains sons non hébreux : ‎ [d͡ʒ], ‎ [ʒ], ‎ [t͡ʃ], etc.

ISO 259-2 
Cette mise à jour de 1994 décrit une translittération simplifiée, notamment quant aux points diacritiques, pour l'hébreu moderne.

Le dagesh n'est pas transcrit en dehors des cas indiqués. L'apostrophe (geresh) « ‎ » en hébreu est celle placée après d'autres lettres pour écrire certains sons non hébreux.

ISO 259-3 
Cette mise à jour de 1999 est le système de romanisation d', qui a atteint le stade de projet final ISO (FDIS) mais pas celui de norme internationale publiée (IS). Il s'agit d'une transcription phonémique, basée sur la structure du mot hébreu et non sur son orthographe ou sa prononciation. La structure en question est celle dont serait dérivée, moyennant les règles de lecture correspondantes, la prononciation de l'hébreu des différents lieux et époques.

Le dagesh « dur » (gémination en hébreu biblique) est transcrit par le redoublement de la consonne. Les voyelles non phonémiques ne sont pas transcrites :
 schwa , qui cependant entre deux consonnes identiques est transcrit par un tiret bas « _ » pour distinguer d'une consonne géminée :  [jeladim] (« garçons ») = yladim,  [halelujah] (« alléluia ») = hal_luyah ;
 voyelle « ségolée » ( non accentué sur l'avant-dernière consonne, pouvant être aussi  sur certaines gutturales, , etc.) :  [golem] (« golem ») = golm,  [tsohar] (« ouverture, fenêtre ») = cohr ;
 pataḥ « furtif »  (a non accentué avant certaines consonnes finales gutturales), qui cependant peut être transcrit pour un usage non linguistique :  [ʁuax] (« souffle, esprit ») = ruḥ.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Transcription de la Society of Biblical Literature, relativement proche
 Transcription des langues sémitiques
 ISO 233 pour la transcription de l'arabe Transcription Arabica

00259
Alphabet hébreu
Romanisation
Translittération

ceb:Sulat Inebreo#Romanisasyon